Pułki (regimenty) piechoty (strzelców) noszące numer „100”:

Austro-węgierski
 Śląsko-Morawski Pułk Piechoty Nr 100 (1883–1918)

Niemiecki
 100 Przyboczny Pułk Grenadierów (1 Saksoński)

Rosyjski
 100 Ostrowski Pułk Piechoty